Cet article reprend les principales villes de Bulgarie classées par leur population suivant les derniers recensements.

Villes de plus de  habitants au recensement de février 2011

Galerie

Annexes

Articles connexes 
 Liste des noms latins des villes des Balkans

Sources

Liens externes 

 City Population
 Institut national de la statistique, Bulgarie, recensement au  février 2011 

Bulgarie
Villes